Константин Владимирович Фила́тов (1926—2006) — советский и украинский живописец.

Биография 
Родился 9 марта 1926 года в Киеве. Окончил в 1955 году Одесское художественное училище имени М. Б. Грекова, где учился у Н. Тодорова, Л. Мучника, Н. Кордонского и др). В 1970—1974 годах его преподаватель. Член СХУ.

Награды и премии 
 Государственная премию УССР имени Т. Г. Шевченко (1972) — за картины «В. И. Ленин», «Красная площадь».
 заслуженный художник УССР (1974)

Произведения 

 «Докеры» (1960)
 «Пересыпь. Одесса» (1963)
 «Тарас Шевченко в ссылке» (1964)
 «Красная площадь» (1965)
 «В. И. Ленин» (1970)
 «Год 1941-й» (1974—1975)
 «Одесса-порт» (1980)
 «Судоремонтники» (1979—1980)
 «Т. Шевченко. На милой Украине» (1990)
 серия пейзажей «Буг. Пороги» (1993)
 «Мой город» (1991—1995),
 «Оперный театр» (1993—1994).

Ссылки 
 Филатов Константин Владимирович — Справочник лауреатов Национальной премии им. Тараса Шевченко
  ([leksika.com.ua/19141117/ure/filatov онлайн])
Выпускники Одесского художественного училища
Художники Украины
Художники СССР
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты Украины
Члены Союза художников СССР